Awakening е трети студиен албум на американската метълкор група Blessthefall. Издаден е на 4 октомври 2011 г. от Fearless Records.

Дебютира на 32-ро място в Billboard 200 с 11 290 продадени копия през първата седмица. В канадската класация заема 88-а позиция.

Състав 
 Бу Бокан – вокали, клавири, пиано
 Ерик Ламбърт – китара, бек вокали
 Елиът Грюенбърг – китара
 Джаред Уорт – бас
 Мат Трейнър – барабани

Песни

Източници 

Албуми на Блесдъфол
Музикални албуми от 2011 година